Fractie voor de technische coördinatie en de verdediging van onafhankelijke fracties en leden, een fractie in het Europees Parlement (1979–1984)
Technische fractie van onafhankelijke leden – Gemengde fractie, een fractie in het Europees Parlement (1999–2001)